20-й чемпіонат СРСР із  шахів проходив від 29 листопада до 29 грудня 1952 року в Москві. Додатковий матч між переможцями (лютий 1953 р., Москва) виграв Ботвинник, який ушосте став чемпіоном СРСР при цьому вперше в званні чемпіона світу.

На цьому турнірі вперше в історії чемпіонатів СРСР було заборонено погоджуватись на нічию до 30-го ходу без дозволу судді.

Турнірна таблиця

Додатковий матч за звання чемпіона СРСР

Література 
 XX первенство СССР по шахматам : Сборник партий. Москва : Физкультура и спорт, 1954. 264, [6] с.

Чемпіонати СРСР із шахів
1952 у шахах
Листопад 1952
Грудень 1952